Костянтин I Асень
 Костянтин І (король Греції)
 Костянтин І (святитель)
 Костянтин І Великий
 Костянтин I (король Шотландії)